La WestCoast Racing è una scuderia automobilistica svedese con sede ad Halmstad. È considerata una delle scuderie svedesi storiche impegnate nei campionati per vetture turismo, avendo partecipato al campionato svedese turismo prima e al campionato scandinavo turismo poi dal 1996 al 2015 e nel 2018.

Storia 
Fondata nel 1994, la scuderia ha debuttato nel 1996 nel campionato svedese turismo come team semiufficiale BMW. La relazione con il costruttore di Monaco di Baviera durerà un ventennio e sarà ricca di successi. Negli anni la scuderia si aggiudicherà infatti ben quattro titoli piloti, potendo contare tra le sue file alcuni dei piloti svedesi più famosi di sempre, come Fredrik Ekblom, Richard Göransson e Thed Björk.

Nel 2015 la WestCoast Racing ha debuttato in una competizione internazionale, le TCR International Series, con tre Honda Civic. Nei tre anni di partecipazione, grazie a piloti come Gianni Morbidelli, Kevin Gleason e Michail Gračev, la scuderia si impone come la più vincente di sempre nella storia del campionato, con 16 vittorie in 64 gare.

Risultati

Campionato svedese turismo

Campionato scandinavo turismo

TTA - Racing Elite League

TCR International Series

TCR UK Touring Car Championship

TCR Europe Touring Car Series

Campionato svedese gran turismo

Formula Nordic

Porsche Carrera Cup Scandinavia

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Squadre automobilistiche svedesi